Комплементарність (від  —  доповнення). Термін застосовується в різних сферах буття соціуму, культурі, науці.

Просторова  й  електронно-структурна  відповідність  молекул
або частин молекули, що уможливлює утворення специфічних
комплексів.  Спостерігається  в  таких  парах  як  антитіло-антиген, фермент-субстрат, основи в комплементарних основних парах, як два ланцюги нуклеїнових кислот, де аденіну й
гуаніну в одному ланцюгові відповідає тимін(або урацил) i 
цитозин в іншому, які взаємодіють між собою через водневий
зв'язок геометрично відповідних - й оксогруп.

У біології та біохімії:
 Комплементарність (молекулярна біологія) — така взаємовідповідність у хімічній будові двох макромолекул, яка забезпечує їх взаємодію.
 Комплементарна ДНК
Комплементарні основи
У математиці:

 Комплементарні кути — кути, що утворюють в сумі прямий кут (½π, або 90°).
 Теорія комплементарності (математика) — концепція оптимізації в математиці (див. Задача оптимізації).

У фізиці:
 
 Комплементарні кольори спектру — кольори спектру, що у поєднанні дають білий колір.
 Комплементарність кварк-лептон 

У соціології, психології, когнітології, етнології:

Комплементарність (соціологія)
Комплементарність (психологія)
Комплементарність індивідів
Комплементарність (шлюб)
Комплементарність (когнітологія)

У економічній теорії:

Комплементарність (економіка)

Див. також

 http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/201256.html